Tetrahidrohrizen (THC) se može odnositi na:

 (-{R,R}-)-Tetrahidrohrizen ((-{R,R}-)-THC)
 (-{S,S}-)-Tetrahidrohrizen ((-{S,S}-)-THC)